

Geografia 
 Raoul – census-designated place statunitense della Georgia 
 Isola Raoul – isola dell'Oceano Pacifico appartenente alle Isole Kermadec

Musica 
 Raoul – singolo dei The Automatic del 2006
 Raoul EP – EP dei The Automatic del 2006

Onomastica 
 Raoul – variante del nome proprio di persona maschile italiano Raul

Personaggi 
 Raoul – personaggio di Garfield
 Raoul – personaggio di Ken il guerriero

Pagine correlate 
 Raul
 Rauli